Baronville (en wallon Baronveye) est une section de la ville belge de Beauraing située en Région wallonne dans la province de Namur.
 Baronville est une commune française, située dans le département de la Moselle et la région Lorraine.
 Baronville est un hameau de la commune française de Béville-le-Comte, située dans le département d'Eure-et-Loir.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France